Антуан, Франц:
 Антуан, Франц (1815—1886) — австрийский ботаник, художник и фотограф.
 Антуан, Франц (1768—1834) — австрийский (немецко-австрийский) ботаник, садовник и помолог.